Miejscowości w USA:
 Cleburne – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Cleburne (ang. Cleburne Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Cleburne (ang. Cleburne Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cleburne (ang. Cleburne County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Cleburne (ang. Cleburne County) – w stanie Arkansas